Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1995 година e 46-и пореден.

Започва на 26 март 1995 г. и завършва на 12 ноември.

Съдържа в календара 17 старта.

При пилотите победител става Михаел Шумахер с Бенетон за втори път, а конкурента за титлата Деймън Хил остана втори. Дейвйд Култард съотборника на Хил завърши на 3-то място.

Старта на сезона 

Календарът е обявен в началото на 1995, с Голямата награда на Европа да се проведе на пистата Нюрбургринг. Голямата награда на Аржентина е единственото ново състезание в календара което ще бъде на Аутодромо Оскар Алфредо Галвес. Трасето щеше да започне официално сезона на 12 март, но имаше притеснения че трасето може и да не проведе началото на сезона. Също така имаше и притеснения относно ГП на Бразилия заради смъртта на Айртон Сена миналия сезон ударейки бразилския спорт трудно. Третото състезание в Япония също бе в опасност, като може да се проведе на Т1 Сиркуит в Айда. Трасето е пострадало от земетресението в Кобе, като ударейки силно служителите на пистата. Голямата награда на Сан Марино и на Испания също са с опасност да бъдат изключени както и Италианската ГП, с обезопасителните работи и пистата в Каталуня поради финансовите затруднения. На 6 февруари бе прегледано календара в което ГП на Аржентина бе преместено на 9 април, макар пистата да е получила знак от ФИА да се проведе състезанието. ГП на Пасифик също бе преместено поради земетресението в Кобе, със седмица преди Японската ГП. ГП на Европа се със 7 дни напред, оставейки една седмица разлика меджу Португалската и Европейската.

Макар официално за записани 14 отбора с 28 пилоти отборът на Ларус с пилоти Ерик Комас и Кристоф Боукут никога не са били на трасето по време на сесиите. Причината бе отборът вървеше с минимален паричен бюджет; в периода преди събитието, и шасито за 1995 не бе още конструирано, шефа на отбора Жерар Ларус избра тимът да не участва в първите две състезания, надявайки се да се появят за Голямата награда на Сан Марино. Те пристигнаха без никакво финансиране и помощ отстрана на Френското правителство, но бе твърде късно за тях за да конструират болида си. Имаше и други планове с отборът на ДАМС Формула 3000, но шефовете на ДАМС искат за закупят Ларус и да се състезават. Обаче на 13 февруари шефът на ДАМС Жан-Пол Дриот обяви, че закрива плановете да участват във Формула 1, като вече са фокусирали вниманието си най-вече за Формула 3000 и готвейки се за участие във Ф1 за 1996. С напускането на Ларус това озанчава, че 26 пилоти ще участват за старт, без някой да не се класира за състезанието след ГП на Канада през 1994.

 Бенетон си запазват своите пилоти Михаел Шумахер и Джони Хърбърт но уволни Йос Верстапен и Джей Джей Лехто, а тест пилота на отбора е французина Емануел Колард.
 Мика Сало замести Марк Блъндел от отбора на Тирел със Габриеле Таркини който е тест пилота на тима. Преди това Сало имаше възможност да кара за Пасифик.
 Уилямс запазват пилотите си Деймън Хил и Дейвид Култард както Найджъл Менсъл преди да бъде взет от Макларън в януари. Тест-пилот на отбора е Жан-Кристоф Булион.
 Марк Блъндел замести своя сънародник Мартин Брандал в отбора на Макларън. Обаче Найджъл Менсъл се състезава за Голяма награда на Сан Марино. Менсъл се включи през януари в отбора на Рон Денис, но британеца не пожела да кара след края на Испанската ГП и обяви отказването си от Формула 1.
 Кристиан Фитипалди напусна отбора на Футуърк в края на 1994. Негово място е заменено от японеца Таки Иное.
 Симтек запазват Доменико Циатарела но взема уволнения от Бенетон Йос Верстапен заедно с Хидеки Нода като тест-пилот. Отборът напуска Формула 1 заради банкрут.
 Джордан запазват пилотите си през този сезон.
 Пасифик запазва Бертран Гашо като пилот и Оливие Гавин за тест-пилот. Пол Белмондо бе заменен от Андреа Монтермини.
 Нов отбор дебютира и това е Форти с ветерана Роберто Морено и новобранеца Педро Диниз.
 Пиерлуиджи Мартини остава в Минарди но Микеле Алборето е заменен от италианеца Лука Бадоер.
 Ферари запазват всички пилоти за този сезон.
 Заубер запазват Хайнц-Харолд Френтцен и Карл Вендлингер с Норбенто Фонтана като тест-пилот.
 През 24 октомври 1994 на презконференция Лижие първоначално щяха да стартират с Оливие Панис и Джони Хърбърт, но британеца отиде в Бенетон. Това даде шанс на Агури Сузуки и Мартин Брандъл да бъдат втори пилоти за френския тим.

Пилоти и отбори

Стартове

Класиране

Пилоти

Конструктори

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони